Viktor Amadeus Savojský celým jménem Vittorio Amedeo Filippo Giuseppe (6. května 1699 – 22. března 1715) byl nejstarším synem Viktora Amadea II. a jeho francouzské manželky Anny Marie Orleánské. Narodil v Turíně 6. května roku 1699. Byl pokřtěn jako Viktor Amadeus Jan Filip.

Viktor zemřel v Královském paláci v Turíně dne 22. března roku 1715 ve věku 15 let na neštovice. Byl pohřben v Bazilice Superga, která byla postavena v letech 1717 až 1731 na objednávku jeho otce.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští princové
Savojští regenti
Princové z Piémontu
Narození v roce 1699
Úmrtí v roce 1715
Narození 6. května
Úmrtí 22. března
Narození v Turíně
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v Turíně
Zemřelí na neštovice
Muži